Соливелья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Конка-де-Барбера. Занимает площадь 21,4 км². Население — 678 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web del Centre d’Estudis de Solivella con más de 3.000 pàgines
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya
 Postales de Solivella

Муниципалитеты Таррагоны